Cornuz est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :

 Désiré Cornuz (1883-1917), peintre français ;
 Jeanlouis Cornuz (1922- ), enseignant, journaliste et écrivain suisse ;
 Odile Cornuz (1979- ), écrivaine suisse.

Homonymie de patronyme